Vladimír Bednář, češki hokejist, * 1. oktober 1948, Berouně, Češka.

Bednář je v češkoslovaški ligi igral za klube HC Plzeň in Dukla Jihlava in HC Karlovy Vary, od tega kar triindvajset sezon za Plzeň. V sezonah 1967/68 in 1968/69 je osvojil naslov državnega prvaka s klubom Dukla Jihlava, skupno pa je v češkoslovaški ligi odigral 407 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 19 golov. Ob koncu kariere je eno sezono igral za Stjernen Hockey v norveški ligi ter dve sezoni za Partizan Beograd v jugoslovanski ligi, kjer je v sezoni 1985/86 osvojil tudi naslov prvaka.  

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene bronaste medalje, ter treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate, treh srebrnih in dveh bronastih medalj. Skupno je za reprezentanco nastopil na 69-ih tekmah, dosegel pa tri gole.

Pregled kariere

|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 70/71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| '''72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Stjernen Hockey
| Norveška liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|-
| Partizan Beograd
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Partizan Beograd
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Karlovy Vary
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Češki hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Stjernen Hockey
Hokejisti HK Partizan Beograd
Hokejisti HC Karlovy Vary
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih